Wendimu  ist der Familienname folgender Personen:

Eshetu Wendimu, alternative Schreibweise Eshetu Wondim, (* 1986), äthiopischer Langstreckenläufer
Mulugeta Wendimu (* 1985), äthiopischer Mittelstreckenläufer